25-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 4 по 6 сентября 2003 года в Боготе (Колумбия) с участием 4 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 13-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Колумбия — страна-организатор;
 Бразилия  — победитель предыдущего чемпионата;
 Аргентина, Перу — по итогам квалификации.

Квалификация 
Участники: Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Квалификационный турнир прошёл в двух отборочных группах — Северной и Южной.

Северная группа
30—31 августа 2003.  Каракас.  
  Перу —  Венесуэла
 30 августа. 3:2 (25:23, 19:25, 25:16, 12:25, 15:11)
 31 августа. 3:2 (12:25, 25:15, 18:25, 25:16, 15:10)

Южная группа
22—24 августа 2003.  Ла-Пас. 

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили Перу и Аргентина.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 4 сентября: Аргентина — Перу 3:2 (25:27, 28:26, 21:25, 25:20, 15:13); Бразилия — Колумбия 3:0 (25:15, 25:11, 25:9).
 5 сентября: Бразилия — Перу 3:0 (26:24, 25:14, 25:6); Аргентина — Колумбия 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:14).
 6 сентября: Перу — Колумбия 3:1 (25:16, 24:26, 25:16, 25:13); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:17, 25:13, 25:13).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
2003 год в волейболе